Raymonde Poncet, née Monge le , est une femme politique française. Membre d'Europe Écologie Les Verts (EÉLV), elle est sénatrice du Rhône et de la métropole de Lyon depuis 2020.

Biographie 
Anciennement économiste au comité central d'entreprise de Renault Trucks, elle est membre d'Europe Écologie Les Verts (EÉLV). Elle est à ce titre élue le  conseillère générale aux élections cantonales pour le canton de Lyon-III (La Croix-Rousse). Son mandat prend fin le  avec la disparition du canton et la création de la métropole de Lyon.

Entrée au Sénat 
Après s'être présentée sans succès comme tête de liste EÉLV aux élections sénatoriales de 2014 dans le Rhône, elle est élue sénatrice du Rhône et de la métropole de Lyon le . Elle siège dans le groupe écologiste - solidarités et territoires.

Au Sénat, elle est vice-présidente de la commission des Affaires sociales, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle est également secrétaire de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale.

Notes et références 

Conseiller général du Rhône
Femme politique française
Sénateur du Rhône
Naissance en août 1951
Syndicaliste de la CGT
Personnalité des Verts (France)